La saison 1974-1975 de l'USM Alger est la  du club en première division, alors appelé National I.

Championnat d'Algérie

Rencontres de Championnat

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Coupe d'Algérie

Rencontres de Coupe d'Algérie

Notes et références

Notes

Références 

1974-1975
Alger USM
1974 en Algérie
1975 en Algérie